Дмитрий Рубинштейн:
 Рубинштейн, Дмитрий Леонидович (1893—1950) — советский физикохимик, профессор. Автор статей БСЭ1.
 Рубинштейн, Дмитрий Леонович (1876—1937) — петербургский банкир, приближённый Г. Е. Распутина.